Bella di Vipacco (in sloveno Bela, in tedesco Fellach bei Haidenschaft) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Aidussina. La località è un piccolo insediamento di 35 abitanti e si trova ad un'altitudine 542 metri s.l.m., vicino alle sorgenti del torrente "Bianco" (in sloveno: Bela), sulla sponda destra dello stesso corso d'acqua, che è tributario del fiume Vipacco.

Storia 
Con il trattato di Schönbrunn (1809) l'insediamento (naselja) entrò a far parte delle Province Illiriche. Col Congresso di Vienna nel 1815 rientrò in mano austriaca nel Regno d'Illiria come località del comune autonomo di Zolla (Col); passò poi nel 1849 alla Carniola. Dopo la prima guerra mondiale entrò a far parte del Regno d'Italia nella Provincia del Friuli) sempre come frazione di Zolla. Nel 1927, con la ricostituzione della Provincia di Gorizia fu frazione del comune di Zolla che s'ingrandì assorbendo il comune di Podicrai del Piro; passò poi alla Jugoslavia nel 1947 e quindi alla Slovenia nel 1991.

Corsi d'acqua
Torrente Bella o Bela (in sloveno: Bela, significa "Bianco").

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Aidussina